Rosa 'Geoff Hamilton' — сорт английских () роз, относится к классу Шрабы.

Регистрационное название: 'AUSham'.

Селекционер: Дэвид Остин (David Austin), Великобритания, 1997 год. Сорт назван в честь старого друга.

Патент в Европе №: 5584 от 20 декабря 1999 г. Приложение №: 19961282 от 18 ноября 1996 г. Предварительное название: D/51/88.

Патент в США №: PP 11,421, от 20 июня 2000 г. Приложение №: US1998000168298 от 7 октября 1997 г.

Происхождение 
По данным сайта HelpMeFind.com.

Биологическое описание 
Кусты прямостоячие, хорошо разветвлённые, шипов мало. Высота куста 120—150 см, ширина около 120 см.

Цветки светло-розовые, тёплого тона, махровые, старинной формы, в начале цветения чашевидные. Внешние лепестки со временем выгорают до белых или нежно-розовых. Лёгкий аромат старинных роз с оттенком яблока, по одним данным сильный, по другим слабый. У распустившихся цветков аромат пропадает. Средний диаметр цветков 6,3 см.

Повторное цветение хорошо выражено.

В культуре 
Зоны морозостойкости (USDA-зоны): от 6b (−28.9 °C… −31.7 °C) до более тёплых.

Устойчивость к болезням высокая.

Болезни и вредители

Примечания 

Geoff Hamilton